Ларс Форсселл, Ларс Ганс Карл Абрагам Форсселл (швед. Lars Hans Carl Abraham Forssell; 14 січня 1928 року, Стокгольм, Швеція — 26 липня 2007 року, Стокгольм, Швеція) — шведський письменник.
 Мікаель Форсселл — фінський футболіст.